Puchar Interkontynentalny w skeletonie 2015/2016 – kolejna edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się w Lake Placid 19 listopada 2015 roku, a zakończył się 15 stycznia 2016 roku w Königssee.

W tym sezonie najlepszą wśród kobiet okazała się Amerykanka Katie Uhlaender, natomiast u mężczyzn pierwszy był junior z Niemiec Martin Rosenberger.

Kalendarz Pucharu Interkontynentalnego

Klasyfikacja

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 
 
 

2015 w skeletonie
2016 w skeletonie
Zawody skeletonowe